Шестопёров — русская фамилия.

 Известные носители
 Шестопёров, Алексей Николаевич (1935—2011) — советский и российский шахматист.
 Шестопёров, Евгений Львович (1885—1940) — русский орнитолог и энтомолог.
 Шестопёров, Сергей Владимирович (1904—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.